Plusieurs ligues nationales de basket-ball portent ou ont porté le nom de National Basketball League au fil des ans. Ainsi on retrouve :
 National Basketball League (Australie)
 National Basketball League (Canada) (1993-1994)
 National Basketball League (Chine)
 National Basketball League (Nouvelle-Zélande)
 National Basketball League (Royaume-Uni) (1972-2003)
 National Basketball League (États-Unis) (1937-1949)

Aux États-Unis plusieurs ligues ont porté ce nom entre : 1898-1899 et 1903-1904, en 1926-1927, en 1929-1930 et en 1932-1933

Voir aussi